

Animaux 
 Le krill est le nom générique de petites crevettes des eaux froides, de l'ordre des euphausiacés (Euphausiacea).
 Krill antarctique (Euphausia superba), une espèce de krill vivant dans les eaux de l'océan Austral.
 Krill atlantique (Meganyctiphanes norvegica), une espèce de krill vivant dans les eaux de l'Atlantique Nord, de la Manche, de la mer du Nord et de la Méditerranée.

Patronymes 
 Natalie Krill, née en 1990, est une actrice canadienne.
 Nick Krill, un membre du groupe rock américain The Spinto Band.
 , né en 1971, est un batteur allemand de jazz et compositeur de musique.

Entreprise  
 Krill est un grossiste alimentaire français, essentiellement en surgelé filiale du groupe Even.